City University ist der Name folgender Universitäten:

 City University of Hong Kong
 City University London
 City University of Madrid
 City University of New York
 City University (Washington)
 Dublin City University
 Nagoya City University
 New Jersey City University
 Oakland City University
 Oklahoma City University
 Osaka City University